Schagarowo () ist der Name russischer Orte:

 Schagarowo (Bolschoje Soldatskoje), Dorf im Rajon Bolschoje Soldatskoje, Oblast Kursk
 Schagarowo (Chomutowka), Dorf im Rajon Chomutowka, Oblast Kursk
 Schagarowo (Gluschkowo), Dorf im Rajon Gluschkowo, Oblast Kursk
 Schagarowo (Kursk), Dorf im Rajon Kursk, Oblast Kursk